Verges (Baix Empordà), un municipi de la comarca del Baix Empordà.
 Verges (Jura), un municipi francès, situat al departament del Jura i a la regió de Franc Comtat.
 Deux-Verges, un municipi francès, situat a la regió d'Alvèrnia, al departament de Cantal.
 Saint-Jean-de-Verges, un municipi de la regió del Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja.
 Batalla de Verges, un combat de la Guerra dels Nou Anys, durant la invasió francesa del Principat de Catalunya.
 Castell de Verges, era el nucli primigeni de Verges, al Baix Empordà.